Liw – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Liw
 Liw – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim
 Liw – dawna gromada w powiecie węgrowskim w woj. warszawskim

Zobacz też 
 Liwiec, Język liwski, Zamek w Liwie